<center>

[[Датотека:Acer oliverianum subsp. formosanum in Hackfalls Arboretum (4).jpg|мини|150п|<center>Acer oliverianum]]
[[Датотека:Acer palmatum.jpg|мини|л|150п|<center>Acer palmatum]]
[[Датотека:Acer pubipalmatum 2018-10-11 3027.jpg|мини|150п|<center>Acer pauciflorum]]
[[Датотека:Acer paxii kz05.jpg|мини|л|150п|<center>Acer paxii]]
[[Датотека:Acer pentaphyllum in Hackfalls Arboretum (3).jpg|мини|150п|<center>Acer pentaphyllum]]
[[Датотека:Acer pictum Japan.jpg|мини|л|150п|<center>Acer pictum]]
[[Датотека:Acer pilosum var stenolobum kz1.jpg|мини|150п|<center>Acer pilosum]]
[[Датотека:Acer sikkimense 03.jpg|мини|л|150п|<center>Acer sikkimense]]
[[Датотека:Acer tsinglingense - Morris Arboretum - DSC00499.jpg|мини|л|150п|<center>Acer tsinglingense]]
[[Датотека:Acer stachyophyllum ÖBG 2012-05-20 02.jpg|мини|150п|<center>Acer stachyophyllum]]
[[Датотека:Acer ukurunduense (200707).jpg|мини|л|150п|Acer ukurunduense]]
У роду Acer има око 129 врста распоређених у 14 секција. Јавори су распрострањени у умереној и тропској зони северне Африке, Азије, Европе и Централне и Северне Америке. У Кини је констатовано 99 врста, од којих је 61 ендемит, а 3 интродуковане.

Литература
 Род јавора у "Флора Кине" (енгл.)
  Fang,J., Wang Z., Tang Z. (2011): Atlas of Woody Plants in China. Distribution and Climate. Volume I, © Higher Education Press, Beijing and Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-642-15016-6
 Xu, T-z., Chen, Y., du Jong, P.C., Oterdoom, H.J. & Chang, C-S. (2008): Flora of China. Volume 11, Oxalidaceae through Aceraceae. Science Press (China) and Missouri Botanical Garden Press (USA)

Јавор
Хортикултура
Шумарство
Кина